Aftermath může být:

 Aftermath (album) – album skupiny The Rolling Stones
 Aftermath (album, Hillsong United) – album Hillsong United
 Aftermath (film, 1990) – film z roku 1990
 Aftermath (film, 1994) – film z roku 1994
 Aftermath (film, 2001) – film z roku 2001
 Aftermath (film, 2002) – film z roku 2002
 Aftermath (seriál) – americký seriál